Michaël Llodra e Nenad Zimonjić eram os atuais campeões mas decidiram não participar juntos. Llodra deveria jogar ao lado de Juan Martín del Potro mas desistiu na primeira rodada, enquanto que Zimonjić jogou ao lado de Robert Lindstedt e defendeu seu título com sucesso, derrotando Thiemo de Bakker e Jesse Huta Galung na final por 5–7, 6–3, [10–8].

Cabeças de chave

  Marcel Granollers /  Marc López (Semifinais)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Primeira rodada)''

<li>  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić '(Campeões)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D